Ел Конехо има више значења:

 Ел Конехо, Пуерта дел Љано (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Конехо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Конехо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Конехо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Конехо (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Конехо (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Конехо (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Конехо (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Конехо (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Конехо (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Конехо (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Конехо (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Конехо (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Конехо (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Конехо, Агва Бендита (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Конехо (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Конехо (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Конехо, Конехо Вијехо (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Конехо, Колонија Нуева (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Конехо (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Конехо (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Конехо (Тлазазалка), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Конехо (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Конехо (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Конехо (Туспан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Конехо (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Конехо (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Конехо (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Конехо (Парас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Конехо (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Конехо (Сан Мигел Текоматлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Конехо (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Конехо (Петлалсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Конехо (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Конехо (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Конехо (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Конехо, Ел Конехито (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Конехо (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Конехо (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Конехо (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Конехо (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Конехо (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Конехо, Пасо де лос Седрос (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Конехо (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Конехо (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Конехо (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Конехо (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику